Ю́джин Фра́нк По́ддани (; 23 декабря 1919, Харбин, Маньчжурия — 10 марта 1984, США) — американский композитор, аранжировщик, пианист и руководитель джаз-оркестра.

Биография 
Брал частные уроки композиции и оркестровки у доктора Эрнста Тоха и Марио Кастелнуово-Тедеско, уроки фортепиано у Игнаса Хильсберга.

Наиболее известен как автор музыки для многих американских мультфильмов пятидесятых и шестидесятых годов, включая музыку для мультфильмов из серии Looney Tunes (Кот Сильвестр, Багз Банни, Твити), Шоу Дятла Вуди, Том и Джерри (1963—1967), а также для мультфильму по сказке Доктора Сьюза Как Гринч украл Рождество (1966).

Скончался 10 марта 1984 года в США. Похоронен на кладбище Голливуд-Хилс.

Фильмография 
 1951 — Room and Bird
 1951 — French Rarebit
 1951 — The Wearing of the Grin
 1951 — Leghorn Swoggled
 1951 — Lovelorn Leghorn
 1952 — What Makes Us Tick
 1954 — It’s Everybody’s Business
 1955 — The Butcher, the Baker, the Ice Cream Maker
 1956 — Your Safety First
 1956 — The Ostrich Egg and I
 1957 — Goofy Gardeners (Short)
 1957 — Plumber of Seville
 1959 — Kiddie League
 1959 — Mouse Trapped
 1960 — Heap Big Hepcat
 1960 — Billion Dollar Boner
 1960 — Freeloading Feline
 1960 — Fish Hooked
 1961 — Poop Deck Pirate
 1961 — Rough and Tumble-Weed
 1961 — Eggnapper
 1961 — Gabby’s Diner
 1961 — Mackerel Moocher
 1961 — Clash and Carry
 1961 — Mississippi Slow Boat
 1961 — Doc’s Last Stand
 1962 — Rock-a-Bye Gator
 1962 — Pest of Show
 1963 — Pent-House Mouse
 1964 — The Unshrinkable Jerry Mouse
 1964 — The Cat Above and the Mouse Below
 1964 — Snowbody Loves Me
 1964 — Is There a Doctor in the Mouse?
 1964 — Much Ado About Mousing
 1965 — Tom-ic Energy
 1965 — The Year of the Mouse
 1965 — The Cat's Me-Ouch
 1965 — The Brothers Carry-Mouse-Off
 1965 — Of Feline Bondage
 1965 — Jerry-Go-Round
 1965 — I’m Just Wild About Jerry
 1965 — Haunted Mouse
 1965 — Bad Day at Cat Rock
 1965 — Ah, Sweet Mouse-Story of Life
 1965 — The Dot and the Line: A Romance in Lower Mathematics
 1966 — Love Me, Love My Mouse
 1967 — Guided Mouse-Ille
 1967 — Cat and Dupli-Cat
 1967 — O-Solar-Meow
 1970 — Horton Hears a Who!
 1983 — Daffy Duck’s Movie: Fantastic Island

Примечания 

Кинокомпозиторы США